Drague est un mot qui peut désigner :
 drague, un outil de pêche utilisé essentiellement pour pêcher des coquillages ;
 drague, un navire de services utilisé pour le dragage du fond ;
 drague, un navire scientifique portant une drague, instrument utilisé pour prélever de petites quantités de sédiments ;
 drague, un synonyme de séduction ; draguer est une expression familière pour flirter.